Chimborazo kan syfta på följande platser:

Ecuador 

 Chimborazo (provins), 
 Chimborazo (vulkan), 

Robotskapade Ecuadorförgreningar